Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Jaén. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 23000.

 
Jaen